Danny Seigle, propr. Daniel Charles Seigle (1976) – ex cestista statunitense naturalizzato filippino
 Jean-Luc Seigle (1956-2020) – drammaturgo e scrittore francese
 Romain Seigle (1994) – ciclista su strada e ciclocrossista francese